50. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 50. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 50. Raketenarmee der sowjetischen Streitkräfte (1960–1991; zuvor 50. Luftarmee)
 50. Armee (Japanisches Kaiserreich)